Преман:

См. также 
 Премана
 Преманы